El Torneig de Los Cabos 2018, oficialment conegut com a Abierto Mexicano de Tenis Mifel 2018, és una competició tennística jugada sobre pista dura que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La tercera edició del torneig es va celebrar entre el 30 de juliol i el 4 d'agost de 2018 al Delmar International School de Cabo San Lucas, Los Cabos, Mèxic.

El tennista italià Fabio Fognini va guanyar el tercer títol de la temporada i el vuitè del seu palmarès, però tot just el primer que no era sobre terra batuda.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2018
ATP World Tour 2018